Le patronyme Barsanti est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Barsanti  (1858 - 1917), égyptologue italien.
 Francesco Barsanti  (1690 - 1772 ) flûtiste, hautboïste, altiste et compositeur italien.
 Pietro Barsanti (1849 - 1870), militaire et républicain italien.